Вели-Матти Пуумала (, 18 июля 1965) — финский композитор.

Биография 
Учился в Академии Сибелиуса в Хельсинки (1984—1993), занимался у Франко Донатони в Сиене (1989—1990). C 2005 — профессор Академии Сибелиуса.

Творчество 
Сам композитор причисляет себя к постсериальному модернизму, широко понимая модернизм как линию, идущую от Бетховена к Штокхаузену.

Признание 
Считается крупнейшим отечественным музыкантом поколения, дебютировавшего в 1980-х годах. Ряд его произведений исполнила С.Мялкки (см.: ).

Произведения 
 Duettino для скрипки и гитары (1988)
 Scroscio для камерного ансамбля (1989)
 Graces для двух фортепиано (1989)
 Never Again для камерного хора, на стихи Т.Харди (1990)
 Verso для камерного ансамбля (1990—1991)
 Hart, Kurz — weich, innig, фортепианный квинтет (1991)
 Line to Clash для оркестра (1991—1993)
 Ghirlande для камерного ансамбля (1992)
 Èdera для флейты и фортепиано (1992)
 Tutta via для оркестра (1992—1993)
 Lullaby для струнного оркестра (1994)
 String Quartet (1994)
 Chant Chains для камерного ансамбля (1995)
 Epitaph для виолончели соло (1995)
 Chainsprings для оркестра (1995—1997)
 Chains of Camenae для камерного ансамбля (1996)
 Soira для аккордеона и камерного ансамбля (1996)
 Umstrichen vom Schreienden для 6 виолончелей (1997—1998)
 Caprifoglio (Èdera II) для кларнета и виолончели (1998)
 «…so lose im Raume flattern zu sehen» для флейты, фагота и арфы (1998—2000)
 Taon, концерт для контрабаса и камерного оркестра (1998—2000)
 Korkeat illat, для сопрано и фортепиано (1999)
 Hommages Fugitives, 9 прелюдий для фортепиано (2000—2001)
 Grave, funebre для камерного ансамбля (2001)
 Rajamailla, музыкальная драма для радио (2001, премия «Италия»)
 Grave, funebre II для валторны и струнного оркестра (2002)
 Capriccio для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей (2002)
 Vivat! (Èdera III) для валторны и контрабаса (2003)
 Seeds of Time для фортепиано и оркестра (2004, премия Общества охраны прав композиторов и исполнителей Финляндии, 2005)
 Credenza, струнный квартет (2005)
 Apostrophe для скрипки, струнного трио и перкуссии (2005)

Ссылки 
 Биография (англ.)
 

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы Финляндии
Родившиеся в 1965 году
Википедия:Биографии современников
Музыканты по алфавиту
Выпускники Академии имени Сибелиуса